„El Gran Carlemany“ („Великият Карл Велики“) е националният химн на Княжество Андора.

Музиката е композирана от Енрик Марфани Бонс, а автори на текстовете са Джоан Бенлок и Виво. Той е приет като национален химн на 8 септември 1921 г., който е и националният ден на Андора. Химнът препраща към няколко ключови аспекта на андорската култура и история, като част от наследството на Каролингската империя.

Текст 

Андора
Национални символи на Андора